«Чёрный кот» — название фильмов:
 «Чёрный кот» — американский фильм ужасов 1934 года режиссёра Эдгара Улмера.
 «Чёрный кот» — итальянский фильм ужасов 1981 года режиссёра Лючио Фульчи.
 «Чёрный кот» — итальянский фильм ужасов 1989 года режиссёра Луиджи Коцци.
 «Чёрный кот» — советский музыкальный короткометражный телефильм 1989 года.
 «Чёрный кот» — американский фильм ужасов 2004 года режиссёра Сержа Роднински.